Чемпіонат Австрії 1928/29 () — 18-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вдев'яте став столичний клуб Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 Франц Гріфтнер
 Леопольд Цейка
 Роман Шрамзайс
 Йозеф Мадльмаєр
 Йозеф Смістик
 Йоганн Луеф
 Віллібальд Кірбес
 Франц Веселік
 Йоганн Хорват
 Фердинанд Весели
 Тренер — Едуард Бауер

Бомбардири 
 Антон Шалль («Адміра») — 21
 Йоганн Вальцгофер («Вінер АК») — 14 
 Ріхард Вайлінгер («Вінер Шпорт-Клуб») — 14
  («Слован», «Нікольсон») — 14 (4/10)
 Франц Веселік («Рапід») — 13
 Фрідріх Гшвайдль («Вієнна») — 13
 Карл Лангер («Флорісдорфер») — 11 
 Антон Пілльвайн («Вінер Шпорт-Клуб») — 11
 Франц Тіч («Нікольсон») — 11 
 Леопольд Гібіш («Вієнна») — 10
 Фердінанд Весели («Рапід») — 10
 Ігнац Зігль («Аустрія») — 10 
 Карл Штойбер («Адміра») — 10
 Рудольф Фіртль («Аустрія») — 10
 Густав Тегель («Флорісдорфер») — 10

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1928/29 на rsssf 

1929
Австрія
Австрія